Эвбул (, около 405 — 330 до н. э.) — афинский оратор, государственный деятель, противник Демосфена, представитель так называемой «партии мира». Сведения о его деятельности носят противоречивый характер, так как, с одной стороны, считается, что благодаря Эвбулу Афины достигли определённого экономического процветания, а с другой стороны, партия этого политика заключила мирные договоры с македонским царём Филиппом II на невыгодных для Афин условиях.

Политики Афин
Древнегреческие ораторы
Ораторы Древней Греции
Государственные деятели Афин